Андре́й Макси́мов:
Максимов, Андрей Иванович (род. 1973) — заслуженный тренер России (шорт-трек).
Максимов, Андрей Маркович (род. 1959) — российский журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, колумнист, театральный режиссёр.
Максимов, Андрей Николаевич (род. 1955) — театральный режиссёр.
Максимов, Андрей Семёнович (1866—1951) — русский адмирал.